Koriljano ima više značenja:
 Koriljano (Kazerta)
 Koriljano (Napulj)
 Koriljano (Salerno)